La pecora nera signifie en italien la brebis noire ou la brebis galeuse. De plus :
 La pecora nera est un film italien de 1968 réalisé par Luciano Salce ;
 La pecora nera est un film italien de 2010 réalisé par Ascanio Celestini.

Voir aussi 
 Mouton noir